Samsung Galaxy A5 – modello di smartphone di fine 2014

Samsung Galaxy A5 – modello di smartphone del 2016
Samsung Galaxy A5 – modello di smartphone del 2017